Markéta Habsburská (1346 – 14. listopadu 1366) byla třetí dcera rakouského vévody Albrechta II. Chromého a Jany z Pfirtu.

Již jako malé dítě byla Markéta zaslíbena synovi vládkyně Tyrolska Markéty Pyskaté Menhardovi. Svatba se uskutečnila 4. září 1359. Od roku 1361 byl Meinhard matčiným spoluvládcem a o dva roky později (13. června 1363) zemřel. Manželství s Markétou zůstalo bezdětné.

Již v únoru následujícího roku 1364, osm měsíců po smrti prvního manžela, byla mladá (sotva osmnáctiletá) vdova provdána znovu, a to za moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího syna českého krále Jana Lucemburského (poněkud pikantní je skutečnost, že šlo o prvního manžela její bývalé tchyně, zapuzeného pro údajnou slabost a neschopnost – jak ukázal další vývoj událostí, zcela neopodstatněně); po Markétě Pyskaté a Markétě Opavské byla jeho třetí manželkou. Ani z tohoto jejího manželství nevzešli žádní potomci. Markéta zemřela jako dvacetiletá 14. listopadu 1366, necelé tři roky po svatbě. Pohřbena byla v Brně v presbytáři kostela sv. Tomáše, stejně jako později její manžel Jan Jindřich.

Vývod z předků

Literatura

Externí odkazy 
 
  Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vienna, 1861, Vol. VII, p. 2 (versione online)
 http://thepeerage.com/p11387.htm#i113865

Tyrolské hraběnky
Moravské markraběnky
Bavorské vévodkyně
Pohřbení v kostele svatého Tomáše v Brně
Narození v roce 1346
Úmrtí 14. listopadu
Úmrtí v roce 1366
Ženy
Úmrtí 14. ledna
Habsburkové v 14. století